Fabrice Anthamatten (1974-), violeur multirécidiviste franco-suisse ;
 Karl Anthamatten (1897-1957), homme politique suisse ;
 Martin Anthamatten (1984-), skieur-alpiniste, coureur de fond et guide de haute montagne suisse ;
 Sophie Anthamatten (1991-), gardienne de but suisse de hockey sur glace.